

Patronyme 
Mendy est un nom de famille d'origine manjaque notamment porté par :

 ;
 Antoine Mendy est un basketteur sénégalais ;
 Anthony Mendy est un joueur de football de plage français ;
 Batista Mendy (né en 2000) est un footballeur français ;
 Benjamin Mendy (né en 1994) est un footballeur international français ;
 Bernard Mendy (né en 1981) est un footballeur international français ;
 Christophe Mendy est un boxeur français ;
 Claudine Mendy est une handballeuse française ;
 Cristian Mendy est un rugbyman argentin ;
 Damlaba Mendy est un ancien footballeur franco-sénégalais ;
 Édouard Mendy (né en 1992) est un footballeur sénégalais ;
 Elson Mendy est un basketteur français ;
 Étienne Mendy (né en 1969) est un footballeur français ;
 Félix Mendy est un rugbyman sénégalais ;
 Ferland Mendy (né en 1995) est un footballeur français ;
 Gisèle Mendy est une judokate sénégalaise ;
 Kephren (François Mendy) est un membre du groupe IAM et d'origine sénégalaise ;
 Kevin Mendy est un basketteur français ;
 ;
 ;
 Jean-Baptiste Mendy (1963-2020) est un boxeur français ;
 Jean-Paul Mendy est un boxeur français ;
 Jean-Philippe Mendy (né en 1987) est un footballeur français ;
 Louis François Mendy (né en 1999), est un athlète sénégalais ;
 Magali Mendy (née en 1990), est une joueuse de basket-ball française ;
 Nampalys Mendy est un footballeur français ;
 Pascal Mendy est un footballeur sénégalais ;
 Paulette Mendy est une athlète sénégalaise ;
 Roger Mendy (né en 1960) est un footballeur sénégalais ;
 Victor Mendy (né en 1981) est un footballeur sénégalais ;
 Vincent Mendy est un basketteur français.

Nom de scène 
 Mendy est le surnom de la présentatrice argentine Amanda Colomer (? - 1971)

Toponyme 
 Mendy est une ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Idaux-Mendy ;
 Idaux-Mendy, une commune des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme français
Patronyme africain